Иван Шаров:
 
 Шаров, Иван Николаевич (1914—1998) — пилот гражданской авиации, Герой Социалистического Труда.